Fabián Pérez Suárez (Tepic Nayarit, México 12 de enero de 1980) es un exjugador de fútbol profesional.

Trayectoria 
Empezó su trayectoria jugando en el Cruz Azul, donde no jugó hasta que fue transferido al Necaxa donde hizo su debut en Primera División en el empate a cero goles contra el Cruz Azul sustituyendo a Alfredo Moreno.

Para a comienzos del Clausura 2003 fue firmado por el Puebla FC.

Clubes

Referencias 

Futbolistas del Club Necaxa en los años 2000
Futbolistas del Club Puebla